Mănăstirea több romániai település lehet:
 Mănăstirea, Buzău megye
 Mănăstirea, Călărași megye
 Mănăstirea, Dâmbovița megye
 Mănăstirea, Iași megye
 Szentbenedek, Kolozs megye
 Gyulamonostor, Máramaros megye